Fehér László (1934) karnagy
 Fehér László (1943) közgazdász, publicista
 Fehér László (1953) festőművész
 Fehér László (1968) tekéző
 Fehér László (1990) színész

Jegyzetek